Venus and Adonis (opera), een opera van John Blow
 Venus and Adonis (Shakespeare), een gedicht van William Shakespeare